

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolv“ beginnt.

Wolv 



Wolva 
 Wolvaardt, Laura (* 1999), südafrikanische Cricketspielerin

Wolve 
 Wolvecamp, Theo (1925–1992), niederländischer Maler
 Wolverton, Basil (1909–1978), US-amerikanischer Comiczeichner, Illustrator und Karikaturist
 Wolverton, Charles A. (1880–1969), US-amerikanischer Politiker
 Wolverton, Dave (1957–2022), US-amerikanischer Autor
 Wolverton, John M. (1872–1944), US-amerikanischer Politiker
 Wolverton, Lisa (* 1966), US-amerikanische Historikerin
 Wolverton, Simon Peter (1837–1910), US-amerikanischer Politiker
 Wolverton, Terry (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin